Моро́зовский сельсовет:

Существующие
 Морозовский сельсовет — Брянская область, Красногорский район
 Морозовский сельсовет — Вологодская область, Верховажский район
 Морозовский сельсовет — Воронежская область, Россошанский район
 Морозовский сельсовет — Воронежская область, Эртильский район
 Морозовский сельсовет — Ивановская область, Тейковский район
 Морозовский сельсовет — Калужская область, Сухиничский район
 Морозовский сельсовет — Нижегородская область, Арзамасский район
 Морозовский сельсовет — Новосибирскская область, Искитимский район

Упразднённые
 Морозовский сельсовет — Кемеровская область, Промышленновский район (упразднён, н.п. вошли в состав Плотниковской и Пушкинской сельских территорий)
 Морозовский сельсовет — в Загорском районе Московской области (упразднён в 1954)

См. также
 Морозовский сельский округ — Кировская область, Котельничский район
 Морозовский сельский округ — Омская область, Омский район
 Морозовский сельский совет (Украина)